Вега Чика има више значења:

 Вега Чика (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Вега Чика (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику